Le elezioni generali in Madagascar del 2013 si tennero il 25 ottobre (primo turno) e il 20 dicembre (secondo turno) per l'elezione del Presidente e il 20 dicembre per l'elezione dei membri del Parlamento.

Risultati

Elezioni presidenziali

Elezioni parlamentari

Collegamenti esterni

2013
2013
Madagascar